Johann Jakob Hottinger kan syfta på bland andra:

* Johann Jakob Hottinger (1652–1735), schweizisk teolog och kyrkohistoriker
 Johann Jakob Hottinger (1750–1819), schweizisk filolog
 Johann Jakob Hottinger (1783–1860), schweizisk historiker